Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 – zawody w łyżwiarstwie figurowym podczas igrzysk olimpijskich w Grenoble, we Francji. Konkurencje rozegrano w dniach 8–16 lutego 1968. Zawody odbyły się w trzech konkurencjach: solistów i solistek, par sportowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1968
1968